Manuel Machado da Costa (Velas, ilha de São Jorge —?) foi produtor Agrícola em terras próprias e militar do exército português na especialidade de infantaria.

Biografia
Prestou serviço no exército português, no Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.

Relações Familiares
Foi filho de João Machado Costa e de D. Maria Joana de Bettencourt. Casou em 21 de Março de 1786 com D. Isabel Maria em 21 de Março de 1786 nas Velas, ilha de São Jorge, sendo esta viúva de  Manuel da Silveira Maciel de quem teve:

Luísa Joaquina (Santo Amaro, Velas, ilha de São Jorge 17 de Fevereiro de 1799 —?).
Francisco José de Sousa (Santo Amaro, Velas, ilha de São Jorge, 7 de Março de 1793 —?).
José de Sousa de Bettencourt (7 de Fevereiro de 1790 —?) casou com Isabel Inácia de Jesus Bettencourt a 25 de Outubro de 1813 no Norte Grande, Velas, ilha de São Jorge.

Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo, sedeada no Palácio Bettencourt.

Naturais de Velas
Militares dos Açores